Beinta Broberg (1667–1752), personnalité des îles Féroé ;
 , professeur suédois ;
  (1885–1952), sportif suédois ;
  (1962- ), actrice américaine ;
  (1923–1989), actrice danoise ;
 Masse Broberg (1973- ), chanteur suédois ;
  (1950- ), joueur de baseball ;
 , ingénieur.